Список лиц, которым было присвоено звание почётного гражданина города Светлограда.

Примечания 

Светлоград